Амара́нте (, , «амарант, щириця») — португальська власна назва.

Особи 
 Амара́нте — прізивище.
 Кателло Амаранте — італійський веслувальник.

Топоніми

Амаранте (Бразилія)

Амаранте

Інше 
 Амаранте (футбольний клуб)